

Pagode Sakyamuni du temple Fogong, la pagode en bois de Yingxian, dans le Shanxi.

Pagode Sakyamuni ou Seokgatap, dans le temple Bulguksa à Gyeongju.

Voir aussi 

 Sakyamuni